

События 
 Консулы Флавий Антиохиан и Вирий Орфит.
 270—272 — Царица Зенобия. Регентша при своём сыне.
 Смерть Клавдия от чумы. Императором провозглашён его брат Квинтилл.
 270 — Император Рима Квинтилл, Марк Аврелий Клавдий.
 Весна — На 17-й день правления Квинтилл убит солдатами. Все легионы провозгласили императором Аврелиана.
 270—275 — Император Рима Аврелиан, Луций Домиций (214—275).
 Полчища варваров грабили Фракию и Македонию, проникли в Италию. Лето — Аврелиан нанёс поражение варварам, разгромил алеманов под Медиоланом.
 Ок. 270 — Антиохийский епископ Павел из Самосаты. Пользовался покровительством Зенобии. Аврелиан, разбив Зенобию, сместил Павла по просьбе римских христиан.
 Ок. 270 — Изобретение компаса в Китае.
 Посольства из Карашара и Ферганы в Китае.

Родились 
 Майтрея-Натха (приблизительная дата)
 Николай Мирликийский (приблизительная дата)
 Спиридон Тримифунтский (приблизительная дата)

Скончались 
 Плотин
 Клавдий II
 Святой Валентин

См. также